Джеймс Роберт Томпсон младший (; 8 мая 1936, Чикаго, Иллинойс — 14 августа 2020, там же) — американский юрист и политик, 37-й губернатор Иллинойса (1977—1991), председатель Национальной ассоциации губернаторов (1983—1984).


Биография 
Джеймс Томпсон родился 8 мая 1936 года в Чикаго (штат Иллинойс) в семье медика Роберта Томпсона (Robert Thompson) и Агнес Суонсон (Agnes Swanson). Их семья жила в районе . Джеймс посещал Morse Elementary School, а затем частную школу North Park Academy. После окончания школы он начал обучение в Иллинойсском университете в Чикаго, но затем перевёлся в Университет Вашингтона в Сент-Луисе (штат Миссури). После этого Томпсон вернулся в Иллинойс, где учился в школе права Северо-Западного университета, которую окончил в 1959 году.

В 1959—1964 годах Томпсон работал прокурором в округе Кук (в отделении, подчинявшемся генеральному прокурору Иллинойса). В 1964—1969 годах он работал ассоциированным профессором в школе права Северо-Западного университета. Помимо преподавания, он участвовал в создании четырёх учебников по уголовному праву. В 1969 году Томпсон стал руководителем Иллинойсского департамента по охране правопорядка (), а в ноябре 1971 года президент США Ричард Никсон назначил его федеральным прокурором северного судебного округа Иллинойса.

В 1976 году Джеймс Томпсон женился на Джейн Карр (Jayne Carr) — своей бывшей студентке, которая к тому времени работала ассистентом генерального прокурора Иллинойса. В 1978 году у них родилась дочь Саманта.

В 1976 году Томпсон был кандидатом от республиканской партии на , на которых его соперником был представитель демократической партии . Томпсон победил, набрав  голосов. Вступив в должность губернатора штата 10 января 1977 года, после этого он трижды (в 1978, 1982 и 1986 годах) переизбирался на этот пост, проработав губернатором Иллинойса 14 лет (до января 1991 года) и став рекордсменом по длительности пребывания на этом посту. На   Томпсон опередил демократа Майкла Бакалиса, а на выборах  и  годов — , который в 1970—1981 годах был сенатором США от Иллинойса. За его высокий рост, который составлял около , его прозвали «Большим Джимом» (). В 1983—1984 он был председателем Национальной ассоциации губернаторов. В губернаторских выборах 1990 года Томпсон не участвовал, заранее объявив, что он уходит в отставку с поста губернатора по истечении текущего срока своих полномочий.

С 1991 года Томпсон работал в чикагской юридической компании , в 1993—2006 годах был её председателем и главным исполнительным директором (CEO). В 2002—2004 годах он участвовал в работе .

Джеймс Томпсон скончался 14 августа 2020 года в Чикаго.

Примечания

Ссылки 
 Governor James Robert Thompson, National Governors Association — www.nga.org
 Thompson, James R. (election races results), www.ourcampaigns.com
 

Губернаторы Иллинойса
Члены Республиканской партии США
Юристы США
Выпускники Университета Вашингтона в Сент-Луисе
Выпускники Северо-Западного университета
Выпускники Школы права Северо-Западного университета
Преподаватели Северо-Западного университета
Преподаватели Школы права Северо-Западного университета